Mousa Sidi Yaya Dembélé (Wilrijk, 1987. július 16. –) belga válogatott labdarúgó, jelenleg a Guangzhou R&F játékosa.

Pályafutása

Statisztika 
2014. március 30-i adatok

Sikerek 
AZ
Holland bajnok (1): 2008–09
Holland szuperkupagyőztes (1): 2009

Belgium
 Pekingi olimpia 4. hely - 2008

Jegyzetek

További információk 

Mousa Dembélé a Premier League honlapján

Fordítás 

Belga labdarúgók
Belga olimpikonok
A 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
1987-ben született személyek
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A Beerschot labdarúgói
A Willem II labdarúgói
Az AZ Alkmaar labdarúgói
A Fulham labdarúgói
A Tottenham labdarúgói
Élő személyek
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói